Die 1. HNL 1997/98 war die siebte Spielzeit der höchsten kroatischen Fußballliga. Die Saison begann am 3. August 1997 und endete am 10. Mai 1998.

NK Croatia Zagreb konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen.

Modus 
Die Saison startete mit zwölf Mannschaften. Zuerst wurde eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, danach spielten die besten sechs Teams den Meister aus und die letzten sechs spielten in der Abstiegsrunde. Dabei wurden die Hälfte der Punkte aus der Vorrunde übernommen.

Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation.

Vereine

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die Hälfte der Punkte (aufgerundet) aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abstiegsrunde 
Die Hälfte der Punkte (aufgerundet) aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Relegation 

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Croatia 1997/98 auf RSSSF.org (englisch)
 Croatia 1997/98  bei wildstat.com

Einzelnachweise 

1997
Fußballsaison 1997/98